Viken – jeden z 11 okręgów Norwegii, utworzony 1 stycznia 2020 roku w związku z reformą administracyjną. Obejmuje obszar dawnych okręgów: Akershus, Buskerud i Østfold. Siedzibą okręgu jest miasto Oslo, które jednocześnie jest gminą na prawach okręgu niewchodzącą w skład okręgu Viken.

Według szacunków w 2021 roku okręg zamieszkuje 1 252 384 mieszkańców. Okręg zajmuje całkowitą powierzchnię 24 592,60 km².

Podział administracyjny 
Okręg dzieli się na 29 gmin:

Przypisy 

 
Okręgi w Norwegii